Noricum steht für:
 Noricum, keltisches Königreich vor allem im heutigen Österreich, später römische Provinz
 Noricum, latinisierter Name von Nürnberg
 Noricum, ein Waffenproduzent, siehe Maschinenfabrik Liezen und Gießerei und Noricum-Skandal

Norikum steht für:
 Norikum (Gemeinde Asten), Ortsteil von Asten, Bezirk Linz-Land, Oberösterreich